Langley může být:

geografie
místo ve Spojeném království:
 Langley (Cheshire)
 Langley (Essex)
 Langley (Hampshire)
 Langley (Hertfordshire)
 Langley (Kent)
 Langley (Northumberland)
 Langley (Slough) v Berkshire (také Langley Marish)
 Langley (Warwickshire)
 Langley (West Sussex)
 Abbots Langley (Hertfordshire)
 Kings Langley (Hertfordshire)

ve Francii:
 Langley (Vogézy)

ve Spojených státech amerických:
 Langley (Arkansas)
 Langley (Illinois)
 Langley (Oklahoma)
 Langley (Jižní Karolína)
 Langley (Virginie)
 Langley (Washington)

v Kanadě:
 Langley (Britská Kolumbie)
 Fort Langley
 Fort Langley National Historic Site

v Antarktidě:
 Langley Peak, hora v Grahamově zemi

příjmení
 Edmund z Langley (1341–1402) – syn anglického krále Eduarda III. a jeho ženy Filipy z Hainaultu, zakladatel rodu Yorků, vedlejší větve dynastie Plantagenetů
 John Langley (1896–1967) – americký reprezentační hokejový brankář
 Samuel Pierpont Langley (1834–1906) – americký astronom, fyzik, vynálezce bolometru a průkopník letectví

další významy
 Langley (jednotka)
 Langley (kráter na Měsíci)
 Langley Air Force Base
 Langley Research Center
 Langley Motor Club
 USS Langley – tři plavidla amerického námořnictva